Името Бистра може да се отнася за:

 Бистра – село в област Търговище, България;
 Бистра – село в област Силистра, България;
 Бистра – женско име;
 Бистра – планина в Северна Македония;
 Бистра – река в Югозападна Румъния.